Sawa – postać kobieca z legendy o założeniu Warszawy
 Sawa – nowogrecka forma imienia męskiego pochodzenia aramejskiego, występująca na obszarze chrześcijaństwa prawosławnego

Miejscowości

 Sawa – wieś w Polsce, w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Raciechowice
 Sawa – obóz w Erytrei

Rzeki
 Sawa – rzeka w południowej Europie, dopływ Dunaju
 Sawa – rzeka w Polsce, w woj. podkarpackim, dopływ Wisłoka

Osoby
 Sawa – jeden z siedmiu apostołów Bułgarii 
 Sawa – zwierzchnik (metropolita) Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
 święty Sawa – najważniejszy święty Serbskiego Kościoła Prawosławnego
 Marian Sawa – kompozytor
 Józef Sawa Caliński – jeden z przywódców konfederacji barskiej
 Sawa Czały – pułkownik kozacki w Niemirowie
 Sawa – prawosławny patriarcha Jerozolimy od 1106 r.

 Sawa (imię świeckie Dragoslav Andrić) – serbski biskup prawosławny.
 Sawa (imię świeckie Ołeksandr Babyneć  – ukraiński biskup prawosławny.
 Sawa (imię świeckie Wasilios Cheimonetos) – grecki duchowny prawosławny w jurysdykcji Patriarchatu Aleksandrii,
 Sawa (imię świeckie Siergiej Iwanowicz Czałowski) – duchowny Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi Staroobrzędowej,
 Sawa (imię świeckie Sawwa Fryziuk) – biskup niekanonicznego (do 2018 r.) Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, następnie Kościoła Prawosławnego Ukrainy
 Sawa (imię świeckie Zaza Gigiberia) – gruziński duchowny prawosławny, od 2008 metropolita Choni i Samtredii
 Sawa (imię świeckie Lasza Inckirweli) – gruziński duchowny prawosławny, od 2013 biskup Ameryki Północnej
 Sawa (nazwisko świeckie Isbir) – biskup prawosławnego Patriarchatu Antiocheńskiego
 Sawa (nazwisko świeckie Jurić) – serbski biskup prawosławny
 Sawa (imię świeckie Sava Kosanović) – serbski biskup prawosławny
 Sawa (imię świeckie Aleksandr Jewgienjewicz Michiejew) – rosyjski biskup prawosławny
 Sawa (imię świeckie Jewgienij Aleksiejewicz Nikiforow) – rosyjski biskup prawosławny
 Sawa (imię świeckie Fiodor Fiodorowicz Rajewski) – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego poza granicami Rosji
 Sawa (imię świeckie Jerzy Jewgieniewicz Sowietow, ros. Георгий Евгеньевич Советов – Gieorgij Jewgienjewicz Sowietow) – biskup Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
 Sawa (imię świeckie Iwan Michajłowicz Tichomirow) – rosyjski biskup prawosławny
 Sawa (imię świeckie Svetozar Trlajić) – serbski biskup prawosławny, święty prawosławny
 Sawa (imię świeckie Siergiej Andriejewicz Tutunow) – rosyjski biskup prawosławny
 Sawa (imię świeckie Svetozar Vuković) – serbski biskup prawosławny
 Sawa (imię świeckie Siergiej Aleksandrowicz Wołkow) – biskup Mołdawskiego Kościoła Prawosławnego
 Sawa (imię świeckie Savvas Zembillas) – amerykański duchowny prawosławny pochodzenia greckiego, od 2011 metropolita Pittsburgha

 Herb
 Sawa herb szlachecki